William Finlayson est un nom pouvant désigner:

 (1813-1897), homme d'église d'Australie-Méridionale
 (1867-1955), homme politique travailliste australien
 (1874-1943), homme politique provincial canadien

Voir aussi

Finlayson, Wiliam